Michelle Ann Duff (née Michael Alan Duff , le  à Toronto) est une ancienne coureuse du Grand Prix de moto. Sa meilleure saison a été en 1965 lorsqu'elle a remporté le Grand Prix de Finlande, et qu'elle a terminé l'année à la deuxième place au Phil Read.

Duff a eu un accident quasi-mortel au Japon, qui a exigé de nombreuses chirurgies. Son rétablissement a été documenté dans un court-métrage documentaire de 1967, Ride for Your Life, à l'office national du film du Canada, réalisé par Robin Spry.

Elle a ensuite réalisé une chirurgie de réassignation sexuelle, puis a raconté sa vie de femme trans dans Make Haste, Slowly: The Mike Duff story.

Résultats aux championnats du monde 

(Les courses en gras indiquent la pole position ; les courses en italique indiquent le tour le plus rapide. Une cellule vide noire indique que la classe n'a pas eu de concurrence au championnat).

Références 

Naissance en décembre 1939
Naissance à Toronto
Personnalité canadienne du XXe siècle
Pilote de moto
Femme trans